Родино — название населенных пунктов в России:

 Родино — село в Алтайском крае, центр Родинского района.
 Родино — село в Шипуновском районе Алтайского края.
 Родино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Ферапонтовское сельское поселение.
 Родино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Горицкое сельское поселение.
 Родино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.